Campetelle ima više značenja:
 Campetelle, Avellino
 Campetelle, Frosinone